Riverview kan syfta på följande platser:

Australien 

 Riverview (del av en befolkad plats), Queensland, Ipswich,

Kanada 

 Riverview (ort i Kanada), New Brunswick,

USA 

 Riverview (ort i USA, Alabama), Escambia County, 
 Riverview (ort i USA, Delaware), Kent County, 
 Riverview, Florida, ort, Hillsborough County, 
 Riverview (ort i USA, Missouri, Morgan County), 
 Riverview (ort i USA, Missouri, Saint Louis County), 
 Riverview (ort i USA, South Carolina), York County, 
 Riverview (ort i USA, Virginia), Wise County, 
 Riverview (ort i USA, Michigan), Wayne County, 
 Riverview (berg), Kalifornien, Siskiyou County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar